Los lambeosaurinos (Lambeosaurinae) son una subfamilia de dinosaurios ornitópodos hadrosáuridos que vivieron en el Cretácico tardío, hace aproximadamente entre 85.5 y 66 millones de años, en el Santoniense y Maastrichtiense, en lo que hoy es América, Asia y Europa.

Clasificación 
Se define Lambeosaurinae como todos los hadrosáuridos más cercanos al Lambeosaurus y todos los taxones más estrechamente relacionados con él que a Hadrosaurus foulkii, Saurolophus osborni, o Edmontosaurus regalis.
 Taxonomía 
La siguiente taxonomía incluye a los dinosaurios actualmente referidos a Lambeosaurinae y a sus tribus, siguiendo los análisis filogenéticos de Prieto Márquez en 2012   y 2013

 Subfamilia LambeosaurinaeAdelolophusAdynomosaurusArenysaurus¿Arstanosaurus?BlasisaurusKazaklambiaNanningosaurus Tribu AralosauriniAralosaurusCanardiaJaxartosaurus Tribu LambeosauriniAmurosaurus¿Angulomastacator?CorythosaurusHypacrosaurusLambeosaurus(género tipo)MagnapauliaNipponosaurusOlorotitanSahaliyaniaVelafrons Tribu ParasaurolophiniCharonosaurusParasaurolophusTlatolophus Tribu TsintaosauriniKoutalisaurusPararhabdodonTsintaosaurus Filogenia 

El siguiente cladograma sigue el análisis filogenético de Prieto-Márquez et al. 2012.  

 Véase también 
 Procheneosaurus Pteropelyx Trachodon''
 Saurolophinae
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Referencias

Enlaces externos 

Lambeosaurinae
Dinosaurios de Asia
Dinosaurios de América del Norte
Dinosaurios de Europa
Dinosaurios del Cretácico